Люньї́-Бурбонне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 125 км на південний схід від Орлеана, 29 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Люньї-Бурбонне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люньї-Бурбонне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер